Alireza Rezaei – ex lottatore iraniano
 Ghasem Rezaei – lottatore iraniano
 Gholamreza Rezaei – calciatore iraniano
 Kaveh Rezaei – calciatore iraniano
 Rahman Rezaei – ex calciatore iraniano